Иргиз:

 Иргиз — село (бывший уездный город) в Актюбинской области Казахстана.
 Иргиз — железнодорожная станция, Пугачёвский район, Саратовская область.
 Иргиз — прежнее название исчезнувшего села Звёздочка в Джанкойском районе Крыма.
 Иргиз — столица Младшего жуза в 1730—1786 годах.
 Иргиз — река в Казахстане, приток Тургая.
 «Иргиз» — футбольный клуб из Балакова (Саратовская область).
 «Иргиз» — неофициальное название крупного центра старообрядчества в Российской империи, существовавшего в XVIII—XIX веках вдоль реки Большой Иргиз.
 «Иргиз» — средний десантный корабль проекта 572 или «Бурея» ВМФ ВС Союза ССР.

Другое 
 Большой Иргиз — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.
 Большой Иргиз — река в России, левый приток Волги.
 Малый Иргиз — река в России, левый приток Волги (впадает в Саратовское водохранилище).